Суперліга Албанії 2017–2018 — 79-й чемпіонат Албанії з футболу. Титул чемпіона за три тури до закінчення чемпіонату здобуло Скендербеу.

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

 
   
  
 

     
 

Примітки: 
1. Клуб Скендербеу був дискваліфікований УЄФА з єврокубків на 10 років за договірні матчі.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 На сайті uefa  
 Livescore  
 Суперліга Албанії на soccerway  

2017–2018
Албанія
Албанія